Carson City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Carson City, Hauptstadt des Bundesstaats Nevada
 Carson City (Michigan)

Carson City  steht für:
 USNS Carson City (T-EPF-7), ein aus Aluminium gebauter und 2016 in Dienst gestellter Katamaran der US-Marine
 Carson City, Originaltitel von Sabotage (1952), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1952